Por Doylestown pode estar à procura de:
 Doylestown (Ohio)
 Doylestown (Pensilvânia)
 Doylestown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos